Ágnes Simon (ur. 23 września 1974 r. w Klużu-Napoce) – węgierska biegaczka narciarska, która starty na arenie międzynarodowej rozpoczęła w 2009 roku. Natomiast w Pucharze Świata rozpoczęła w 2014 r. Występuje głównie w zawodach FIS, Pucharze Alpejskim, Pucharze Bałkańskim oraz Pucharze Słowiańskim. Była ona uczestniczką Mistrzostw Świata w Oslo oraz w Val di Fiemme, a także Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, w 2014 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Węgierscy biegacze narciarscy
Węgierscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Klużu-Napoce
Urodzeni w 1974